Mareta ima više značenja:
 Mareta, Bolzano
 Mareta, Genoa